Иульти́н — упраздненный посёлок городского типа в пределах Иультинского района Чукотского автономного округа России.

Происхождение названия 
Посёлок назван по близлежащей горе, русское название которой в свою очередь является адаптацией чукотского Ивыльтиӈ, что означает «длинные перья». Согласно записям первооткрывателя Иультинского месторождения В. Н. Миляева, название вероятно происходит от длинных кварцевых жил на склонах горы.

История 
В 1937 году на горе Иультин, вблизи будущего посёлка, геологом В. Н. Миляевым было открыто одно из крупнейших в мире полиметаллических месторождений (олово, вольфрам, молибден). 18 марта 1938 сюда пришла первая тракторная колонна с оборудованием и стройматериалами. Первыми постройками посёлка геологов были 2 фанерных домика и несколько палаток, в которых проживало 73 человека. В течение 1941—1944 годов в связи с трудностями военного времени и неблагоприятными ледовыми условиями практически никакого завоза материальных ресурсов в Иультин не производилось, и в 1945 году он был законсервирован. К декабрю 1946 года у оставшихся жителей посёлка полностью закончилось топливо и продовольствие, и они были вынуждены подать в радиоэфир сигнал SOS. Экстренная помощь была оказана авиацией путём сбрасывания грузов с самолётов.

В 1946 году силами заключённых был построен посёлок Эгвекинот и 200-километровая автодорога, связавшая его с основанным в 1953 году посёлком Иультин, расположившимся в отрогах Эквыватапского хребта. 3 сентября 1959 года состоялся пуск Иультинского горно-обогатительного комбината.

В условиях рыночной экономики с начала 1990-х годов добыча и обработка руды стала нерентабельной. В 1995 году в связи с закрытием убыточных градообразующих предприятий — рудника и горно-обогатительного комбината — было принято решение об упразднении посёлка. В 1998 году Иультин исключён из реестра населённых пунктов. Полностью посёлок был оставлен к 2000 году.

Население

Интересные факты 
 Украинский миллиардер Константин Жеваго родился в Иультине.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа
Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа
Населённые пункты, упразднённые в 1995 году